Ženská čtyřhra BRD Bucharest Open 2019 probíhala ve druhé polovině července 2019. Do deblové soutěže bukurešťského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rumunský pár Irina-Camelia Beguová a Andreea Mituová, jehož členky nestartovaly společně. Beguová nastoupila s Ralucou Olaruovou a spoluhráčkou Mituové se stala Lara Arruabarrenová. Obě dvojice byly vyřazeny Cristianovou s Ruseovou.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený, slovensko-český pár Viktória Kužmová a Kristýna Plíšková, který ve finále zdolal rumunskou dvojici Jaqueline Cristianová a Elena-Gabriela Ruseová po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–6. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Kužmová vybojovala druhý deblový titul na okruhu WTA Tour. Pro Plíškovou to bylo čtvrté takové turnajové vítězství, první po pěti sezónách i premiérové bez sestry Karolíny Plíškové.

Nasazení párů 

  Irina-Camelia Beguová /  Ioana Raluca Olaruová (semifinále)
  Aleksandra Krunićová /  Bethanie Matteková-Sandsová (odstoupily)
  Lara Arruabarrenová /  Andreea Mituová (čtvrtfinále)
  Viktória Kužmová /  Kristýna Plíšková (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BRD Bucharest Open
WTA Tour 2019